Плубе́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Плестен-ле-Грев. Округ коммуны — Ланьон.

Население (2019) — 3 687 человек.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 430 км к западу от Парижа, в 150 км северо-западнее Ренна, в 55 км к северо-западу от Сен-Бриё, в 17 км от национальной автомагистрали N12. Пригород Ланьона, примыкает к нему с юга.

История 
Люди жили в районе нынешнего Плубера с периода неолита, о чем свидетельствуют найденные здесь каменные инструменты и несколько менгиров. Впервые упоминается в документах в 1330 году под названием Plebis Petri. В Средние века местные сеньоры построили здесь несколько замков, самым мощным из которых был Коафрек. 

Во время Религиозных войн Плубур в 1590 году, так же как Ланьон и ряд других соседних городов, был сожжен войсками герцога де Меркёра. В 1592 году сторонники Лиги заняли замок Коафрек и удерживали его до 1593 года. После окончания войны, в 1600 году, замок был снесен по приказу Генриха IV, сохранились его руины.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Петра (XVI век) и кладбище. Исторический памятник с 1910 года
 Руины замка Коафрек (XV век). Исторический памятник с 1927 года
 Замок Кергрис (XV век). Исторический памятник с 1926 года
 Усадьба Керозерн (XV век). Исторический памятник с 1926 года

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 16,3 %
 промышленность — 2,8 %
 строительство — 12,0 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 39,2 %
 государственные и муниципальные службы — 29,6 %

Уровень безработицы (2018) — 9,9 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Кот-д’Армор — 11,5 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 21 89ё0 (Франция в целом — 21 730, департамент Кот-д’Армор — 21 230).

В 2007 году среди 1928 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1373 были экономически активными, 555 — неактивными (показатель активности — 71,2 %, в 1999 году было 71,4 %). Из 1373 активных работали 1230 человек (666 мужчин и 564 женщины), безработных было 143 (70 мужчин и 73 женщины). Среди 555 неактивных 144 человека были учениками или студентами, 259 — пенсионерами, 152 были неактивными по другим причинам.

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Плубера с 2014 года занимает Брижитт Гуран (Brigitte Gourhant). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый ею правый список победил во 2-м туре, получив 59,47 % голосов.

Города-побратимы 
  Лланбрадч, Уэльс

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея